1 miejscowość w Holandii:
 Westerland

1 dzielnica gminy w Niemczech:
 Westerland – dzielnica gminy Sylt, w powiecie Nordfriesland, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

pt:Westerland